Тэ́ри Удл (, урождённая Тэ́ри Лейк, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает менеджером в авиакомпании Jazz Aviation LP.

Замужем, муж Джордан Удл (), они поженились в 2015 году.

Примечания

Ссылки 
 Teri Udle – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады